Synagoga chasydów z Góry Kalwarii w Częstochowie
 Synagoga chasydów z Góry Kalwarii w Falenicy
 Synagoga chasydów z Góry Kalwarii w Krakowie
 Synagoga chasydów z Góry Kalwarii w Lublinie
 Synagoga chasydów z Góry Kalwarii w Piotrkowie Trybunalskim
 Synagoga chasydów z Góry Kalwarii w Złoczewie